Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Kia Korea Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla polská světová pětka a nejvýše nasazená Agnieszka Radwańská, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Lepčenková.

Soutěž vyhrála druhá nasazená Češka nasazená Karolína Plíšková, která ve finále zdolala americkou turnajovou pětku Varvaru Lepčenkovou ve třech setech 6–3, 6–7 a 6–2. Na okruhu WTA Tour si tak připsala druhou turnajovou trofej kariéry z dvouhry a první singlový titul v probíhající sezóně, když týden předtím odešla jako poražená finalistka z Hong Kong Tennis Open. V následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 22. září 2014 postoupila o jednu příčku na své kariérní maximum, když jí patřilo 31. místo.

Při slavnostním ceremoniálu lounská rodačka uvedla: „Bylo to skvělé finále a jsem šťastná, že mám druhý titul. Minulý týden jsem finále prohrála s Lisickou, teď už to vyšlo.“ Kromě finanční odměny 112 467 dolarů si také odvezla auto Kia Sorento, když se sponzorství turnaje ujala v roce 2014 automobilka Kia. Na adresu bonusu dodala: „Nevěděla jsem, že dostanu také auto, to bylo obrovské překvapení. A přitom ještě ani nemám řidičák.“

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  '''Karolína Plíšková (vítězka)
  Klára Koukalová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (čtvrtfinále, skreč)
  Varvara Lepčenková (finále)
  Kaia Kanepiová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová (1. kolo)
  Heather Watsonová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2014
WTA Tour 2014